Il doppio del torneo di tennis Mercedes Cup 1979, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Colin Dowdeswell e Frew McMillan che hanno battuto in finale Wojciech Fibak e Pavel Složil 6-4, 6-2, 2-6, 6-4.

Teste di serie 

 Jan Kodeš /  Tomáš Šmíd (semifinali)
 Wojciech Fibak /  Pavel Složil (finale)

 Colin Dowdeswell /  Frew McMillan (finale)
 Jean-Louis Haillet /  Peter McNamara (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Mercedes Cup 1979